Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 Начало возведения Белгородской засечной [защитной] черты — оборонительной линии южных рубежей царства.
 5 января — у царя и его второй жены Евдокии Лукьяновны родилась дочь Татьяна, восьмой ребёнок и шестая дочь царя.
 17 апреля — основание города Тамбова государевым стольником и шацким воеводой Романом Боборыкиным как опорного пункта государства на землях Дикого поля.
 23 июня — умерла царская дочь Софья (1634—1636).
 Основан Синбирск (впоследствии Симбирск и Ульяновск).
 Основан Канск — форпост от набегов енисейских кыргызов.
 Подьячий Савва Есипов пишет «Сибирскую летопись», где повествует о походе Ермака на территорию Сибирского ханства, положившего начало русскому освоению Сибири (1581—1585).

Родились 
 Лопухин, Пётр Аврамович Большой (1636 — 12 мая 1701) — государственный деятель.
 Спафарий, Николай Гаврилович (1636, Милешть, Молдавское княжество — 1708, Москва) — учёный молдавского происхождения, дипломат, переводчик, путешественник и географ; автор первой российской арифметики «Арифмологион» (1672).
 Татьяна Михайловна (5 января 1636, Москва — 24 августа 1706, Москва) — младшая дочь царя Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии Лукьяновны.
 Урусов, Пётр Семёнович (1636—1686) — государственный и военный деятель, стольник, кравчий), боярин и воевода.

Умерли 
 Павел II — епископ Русской церкви, митрополит Сарский и Подонский (1635—1636), архиепископ Псковский и Изборский (1623—1626).
 Приимков-Ростовский, Александр Данилович Кутюк (ум. 20 января 1636) — государственный и военный деятель, воевода и дворянин московский.
 Царевна Софья Михайловна (30 сентября 1634 — 23 июня 1636) — седьмой ребёнок и пятая дочь царя Михаила Фёдоровича.
 Шолох-мурза (ум. 1636) — адыгский князь, жалованный царём грамотой на княжение «над всеми нерусскими народами» как князь Черкасский (1625).

См. также 
 1636 год

Примечания 

1636 год в России
1636 год
Хронология истории России
Все хронологические списки